Kazimierz Janicki – polski polityk, poseł na Sejm
 Kazimierz Janicki – polski lekarz, profesor
 Kazimierz Bogumił Janicki (1894–1966) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, legionista, kawaler Virtuti Militari

Przypisy